Средневековая литература — литература, принадлежащая периоду, который начинается в поздней античности (IV—V века), а завершается в XV веке. Самыми ранними произведениями, оказавшими наибольшее влияние на последующую средневековую литературу стали христианские Евангелия (I век), религиозные гимны Амвросия Медиоланского (340—397), работы Августина Блаженного («Исповедь», 400 год; «О граде Божием», 410—428 годы), перевод Библии на латинский язык, осуществлённый Иеронимом Стридонским (до 410 года) и другие труды Латинских Отцов Церкви и философов ранней схоластики.

Зарождение и развитие литературы Средневековья определяется тремя основными факторами: традициями народного творчества, культурным влиянием античного мира и христианством.

Своей кульминации средневековое искусство достигло в XII—XIII веках. В это время его важнейшими достижениями стала готическая архитектура (Собор Парижской Богоматери), рыцарская литература, героический эпос. Угасание средневековой культуры и переход её в качественно новую стадию — Возрождение (Ренессанс) — проходит в Италии в XIV веке, в других странах Западной Европы — в XV веке. Этот переход осуществлялся через так называемую словесность средневекового города, которая в эстетичном плане имеет полностью средневековый характер и переживает свой расцвет в XIV—XV и XVI веках.

Латинская и народная литература 

Медиевисты XIX века различали два вида средневековой литературы, «учёную» и «народную». Такая классификация казалась правдоподобной, ибо содержала социальные коннотации; к первому классу относились латинские тексты и придворная поэзия, ко второму — все остальные произведения, считавшиеся, в духе романтиков, первородным искусством.

В настоящее время средневековую литературу принято разделять на латинскую литературу и литературу на народных языках (романских и германских). Различия между ними фундаментальны. Долгое время ни латинские литературные формы не имели соответствий в народных языках, ни, наоборот, романо-германские формы — в латыни. Лишь в XII веке латинская традиция утрачивает замкнутость и «модернизируется», тогда как народные языки обретают способность разрабатывать некоторые её аспекты. Но явление это долгое время остается маргинальным. Понятие «литература» в том смысле, в каком мы понимаем его сейчас, то есть предполагающее письменный и в то же время выраженно индивидуальный характер текста, по-настоящему применимо только к латинским текстам эпохи. В тех случаях, когда наблюдается совпадение какого-либо факта латинской литературы с фактом литературы романо-германской, они почти всегда отделены друг от друга значительным временным промежутком: романо-германское явление возникает гораздо позднее, чем его предполагаемый образец.Народные языки заимствовали из школьной традиции известное количество приемов — но от случая к случаю, в силу второстепенных потребностей и возможностей. Единственным примером латинского жанра, усвоенного в первоначальном виде народным языком, служит животная басня, восходящая к Эзопу. Современная филология решительно отказалась от теорий 1920—1930-х годах., согласно которым фаблио или пастурель восходят к латинским образцам.

Трудно сказать, как связано «каролингское возрождение» с появлением первых текстов на народном языке, однако связь между двумя этими явлениями безусловно имеется. Упадок X века, судя по всему, как-то соотносится с предысторией романской поэзии. «Возрождение XII века» совпадает с появлением новых поэтических форм, которым суждено вскоре потеснить все остальные: куртуазной лирики, романа, новеллы, нелитургических драматических «действ».

В начале XII века при англо-нормандском дворе начался процесс перевода латинских текстов на романский язык (развитию народного языка в этой среде благоприятствовали, по-видимому, те англосаксонские обычаи, которые существовали до завоевания — и которые ещё не имели аналогов на континенте). Примерно полвека англо-нормандские переводчики трудились в одиночестве, и лишь с середины века к ним присоединились пикардийские переводчики. Число переводчиков резко возрастает уже с начала XIII века, века морали и педагогики, когда в культурном балансе повышается удельный вес городов и школ.

Слово «перевод» здесь нужно понимать в расширительном смысле. Чаще всего речь идет об адаптациях — приблизительных, упрощенных или комментированных эквивалентах оригинала, которые предназначались для какого-либо двора, проявлявшего интерес к «ученым» вопросам. Труды эти преследовали главным образом практическую цель: переводчик, стремясь угодить вкусам клиента, создавал нечто вроде литературного аналога оригинала, обычно с помощью стиха — почти всегда восьмисложника, закрепившегося к тому времени в повествовательной традиции.

Эстетика средневековой литературы 
В Средние века появляется новая, по сравнению с античностью, система эстетического мышления, обусловленная тремя основными источниками: влиянием античности, христианства и народного творчества «варварских» народов. Средневековая мысль умеет сочетать систематическую разработку наследия прошлого с восприимчивостью к различным экзотическим влияниям, а также с редкой способностью заново открывать и использовать древние недра автохтонной, крестьянской культуры, сохранившиеся под покровом римской цивилизации.

Литература и фольклор 
В представлении медиевистов поэзия XI—XIV веков имеет некоторое внешнее сходство с фольклором. Это сравнение не стоит понимать слишком буквально. Фольклорная сказка или песня внеличностны, тогда как определяющая черта литературного текста — это его конкретность и намеренная неповторимость. Средневековые тексты занимают двоякую позицию относительно этих двух крайних точек. Некоторые из них, например, большинство романов, близки к «произведению» в современном понимании; другие, как песни о деяниях, стоят ближе к фольклору, а вся поэзия фаблио и дидактических exempla почти смыкается с ним. Впрочем, термин «фольклор» может относиться к двум разным реальностям, в зависимости от того, какую социальную функцию они исполняют: сказка или песня, связанные с неким коллективным действом, образуют собственно фольклор; взятые в отрыве от этого действа, переведенные в чисто словесный план, они относятся к псевдо-фольклору.

Античные мифологические сюжеты и поэтика уже не опирались на мифологический кругозор и превратились в поверхностную игру тропов при дворах Юстиниана, Карла Великого и Оттона.

Мифологичность ранних национальных литератур (ирландской, исландской) выражается в сказочности — красивых и авантюрных элементах куртуазной литературы. Параллельно происходит смена аффективной мотивации поступков героев на более сложную — морально-психологическую.

Крупнейшие поэты высокого Средневековья и раннего Возрождения Данте, Чосер, Боккаччо утверждали жанры немифологических произведений и новой поэтики, в основе которой — акцент на вероятность, и даже общеизвестность рассказанного.

Средневековые жанры 

Жанровое деление латинской литературы в целом воспроизводит античное. В «вернакулярных» литературах , напротив, идет бурный процесс жанрообразования.

Стих и проза 
Появление письменной прозы ознаменовало глубокий сдвиг в традициях. Этот сдвиг можно считать границей между архаической эпохой и Новым временем.

До конца XII века прозой на народных языках пишутся только юридические документы. Вся «художественная» литература стихотворна, что связано с исполнением под музыку. Начиная с середины XII века восьмисложник, закрепленный за повествовательными жанрами, постепенно автономизируется от мелодии и начинает восприниматься как поэтическая условность. Бодуэн VIII велит переложить для него прозой хронику псевдо-Турпина, а первые сочинения, написанные или продиктованные в прозе, — это хроники и «Мемуары» Виллардуэна и Робера де Клари. За прозу сразу же ухватился роман.

Однако стих отнюдь не отошёл на второй план во всех жанрах. На протяжении XIII—XIV веков проза остается явлением сравнительно маргинальным. В XIV—XV веках часто встречается смесь стихов и прозы — от «Правдивого рассказа» Машо и до «Учебника принцесс и благородных дам» Жана Маро.

Средневековая поэзия 
В лирике Вальтера фон дер Фогельвейде и Данте Алигьери, крупнейших лирических поэтов средних веков, мы находим полностью сформированную новую поэзию. Произошло полное обновление лексики. Мысль обогатилась абстрактными понятиями. Поэтические сравнения относят нас не к будничному, как у Гомера, а к смыслу бесконечного, идеального, «романтичного». Хотя абстрактное и не поглощает реального, а в рыцарском эпосе стихия низкой действительности выявляется достаточно выразительно (Тристан и Изольда), — происходит открытие нового приёма: реальность находит своё скрытое содержание.

Стих и музыка 
Средневековая цивилизация в первые столетия своего существования в значительной мере принадлежит к неоднократно описанному типу культуры с устной доминантой. Даже когда в XII и особенно в XIII веке эта её черта стала постепенно стираться, поэтические формы по-прежнему несли на себе её отпечаток. Текст адресовался публике, воспитанной на изобразительных искусствах и ритуалах — на взгляде и жесте; это, с одной стороны, звук (пение или просто голосовые модуляции), а с другой — жест, мимика.

Эпопею пели или читали нараспев; лирические вставки, встречающиеся в ряде романов, предназначались для пения; какую-то роль играла музыка в театре.

Отделение поэзии от музыки завершилось к концу XIV века, и в 1392 году этот разрыв фиксирует Эсташ Дешан в своём Art de dictier («Поэтическом искусстве» — dictier здесь отсылает к риторической операции, от ): он различает «естественную» музыку поэтического языка и «искусственную» музыку инструментов и пения.

Идейная основа средневековой литературы

Христианство

Средневековье на Востоке 
В литературе Востока также выделяется период Средневековья, но её временные рамки несколько иные, как правило, её завершение относят только к XVIII веку.

См. также 
История литературы
Медицинские трактаты Средневековья

Литература 
 Жак ле Гофф. Герои и чудеса средних веков / Пер. с франц. Д. Савосина. — М.: Текст, 2012. — 224 с. — ISBN 978-5-7516-1066-1.
 История зарубежной литературы: Раннее Средневековье и Возрождение / Под редакцией В. М. Жирмунского. — М., 1987. — 462 с. — С. 10-19.
 История всемирной литературы: В 9 тт. — Т. 2. — М.: Наука, 1984.

На иностранных языках 
  Зарубіжна література від античності до початку XIX століття. — К.: Академія, 2004. — 360 с. — С. 120—149.
 Література західноєвропейського середньовіччя / За редакцією Н. О. Висоцької. — Вінниця: Нова книга, 2003. — 464 с. — С.: 6-20.

Ссылки 

Ирландский Корпус Электронных Текстов «C.E.L.T.»;
Корпус среднеанглийской прозы и поэзии;
Сайт «Norrœn Dyrð» — содержит объёмную подборку скандинавских саг, поэзии и критической литературы о них.

Средневековая литература
История литературы